

Biografia 
Fondò il gruppo mediatico Top Media.

È morto il 23 maggio 2008 all'età di 39 anni a causa di un incidente d'auto avvenuto a Tirana.

Morti per incidente stradale